Schwake ist der Familienname folgender Personen: 

 David Schwake (* 1970), deutscher Diplomat
 Gregor Schwake (1892–1967), katholischer Priester, Kirchenmusiker und Dichter
 Jürgen Schwake (* 1942), deutscher Jurist